Гвајабиљо има више значења:

 Гвајабиљо (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гвајабиљо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику